Геннадий Бочаро́в:
 Бочаров, Геннадий Алексеевич (род. 1957) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.
 Бочаров, Геннадий Николаевич (род. 1935) — советский и российский писатель, журналист.